Theodor Muzaka ist der Name folgender Personen:
* Theodor I. Muzaka († um 1335), albanischer Fürst
 Theodor II. Muzaka († nach 1389), albanischer Fürst
 Theodor III. Muzaka († Januar 1450), albanischer Fürst